Makrela je český rodový název pro několik druhů makrelovitých ryb:
 Acanthocybium Gill, 1862
 Grammatorcynus Gill, 1862
 Gymnosarda Gill, 1862
 Scomber Linnaeus, 1758
 Scomber scombrus – makrela obecná
 Scomberomorus Lacépède, 1801

Související články 
 tuňák
 pelamida